

Patronyme
 Étienne Casimir Hippolyte Cordellier-Delanoue (1806-1854), est un auteur dramatique, romancier et poète français.
 Étienne Jean-François Cordellier-Delanoüe (1767-1845), est un général français.

Homonymie de patronyme